Csehország
 Zahořany, település a Domažlicei járásban
 Zahořany, település a Nyugat-prágai járásban
 Zahořany, Bystřice településrésze a Benešovi járásban
 Zahořany, Kovářov településrésze a Píseki járásban
 Zahořany, Králův Dvůr településrésze a Berouni járásban
 Zahořany, Křešice településrésze a Litoměřicei járásban
 Zahořany, Okrouhlo településrésze a Nyugat-prágai járásban
 Zahořany, T településrésze a Chomutovi járásban